James Grieve steht für:

 James Grieve (Apfel), eine Sorte des Kulturapfels

James Grieve ist der Name folgender Personen:

* James Grieve (Gärtner) (1841–1924), schottischer Gärtner und Pflanzenzüchter